Verschillende bewegingen heten falangisme.

falangisme (Spanje), een politieke beweging die zijn origine heeft in Spanje 
Falange Española, een in 1933 opgerichte falangistische politieke partij in Spanje
falangisme (Libanon)
Falange Nacional, een Chileense politieke partij.

Het woord falangisme is afgeleid van het Griekse phalanx, een rechthoekige rij infanteriesoldaten.